Chronologiczna lista biskupów i arcybiskupów Moguncji

Od X wieku, do 1803 książęta Świętego Cesarstwa Rzymskiego, a od 1356 elektorzy Rzeszy (Elektor Moguncji) jako arcykanclerze Niemiec (lub Rzeszy).

Pierwsi biskupi (80–350)

Historyczni biskupi (350–745)

Arcybiskupi Moguncji (745–1803)

Biskupi Moguncji od 1802

Biskupi pomocniczy 
 Heinrich Wolter von Streversdorf (1634–1674)
 Josef Maria Reuss (1954–1986)
 Wolfgang Rolly (1972–2003)
 Franziskus Eisenbach (1988–2002)
 Werner Guballa (2003–2012)
 Ulrich Neymeyr (2003–2014)
 Udo Bentz (od 2015)

Linki zewnętrzne 
 Arcybiskupi Moguncji na mittelalter-genealogie.de
 Lista biskupów i arcybiskupów na stronie diecezji mogunckiej

 

Moguncja